Theresiana als Kurzform für Maria Theresia von Österreich steht für:
 Theresianische Militärakademie
 Constitutio Criminalis Theresiana
 Ö.K.a.V. Theresiana Wiener Neustadt, siehe Liste der Mitgliedsverbindungen des Cartellverbands der katholischen deutschen Studentenverbindungen
 KÖL Theresiana zu Innsbruck, siehe Liste der Studentenverbindungen in Innsbruck

Siehe auch:
 Theresianum